False Bay (deutsch falsche Bucht) ist der Name folgender Buchten:

 False Bay am Kap der Guten Hoffnung, Südafrika
 False Bay (Livingston-Insel) auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 False Bay, früherer Name des Allison Harbour, Hafen in British Columbia, Kanada